Le tournoi de qualification du simple dames de l'Open d'Australie 2018 se déroule du 11 au .

12 des 96 joueuses engagées se qualifient pour le tableau principal du tournoi, au terme de trois tours.

Primes et points 

 Une joueuse issue des qualifications reçoit les points WTA de son dernier tour du tableau principal plus 40 points supplémentaires et la prime de son dernier tour.

Têtes de série

Qualifiées 

  Anna Kalinskaya
  Anna Blinkova
  Zhu Lin
  Viktorija Golubic 
  Irina Falconi
  Denisa Allertová
  Ivana Jorović
  Viktória Kužmová
  Marta Kostyuk 
  Anna Karolína Schmiedlová
  Luksika Kumkhum
  Magdalena Fręch

Repêchées 
Deux places de lucky loser sont par ailleurs attribuées pour participer au tableau principal à la suite des forfaits de Margarita Gasparyan et d'Ana Konjuh. Deux joueuses sont tirées au sort parmi les huit meilleures joueuses éliminées au dernier tour des qualifications. Il s'agit de 
  Bernarda Pera
  Viktoriya Tomova

Tableaux

Première qualifiée

Deuxième qualifiée

Troisième qualifiée

Quatrième qualifiée

Cinquième qualifiée

Sixième qualifiée

Septième qualifiée

Huitième qualifiée

Neuvième qualifiée

Dixième qualifiée

Onzième qualifiée

Douzième qualifiée

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple dames de l'Open d'Australie 2018
 Tournoi de qualification du simple messieurs

Liens externes 
  Site officiel
 
 

2018
Tennis féminin en 2018
Open d'Australie